O sobrenome composto Gurgel do Amaral pode referir-se a:
José Gurgel do Amaral um militar e fazendeiro nordestino do período colonial.
José Gurgel do Amaral Filho militar e fazendeiro nordestino do período imperial
Vicente Oliveira Gurgel do Amaral um fazendeiro brasileiro
José Avelino Gurgel do Amaral foi magistrado, jornalista e político brasileiro
Canuto Gurgel do Amaral um fazendeiro e político brasileiro
Francisco Gurgel do Amaral Valente um político brasileiro, deputado constituinte em 1946

Desambiguação